Singles
 Maybe tomorrow (Stereophonics) - single van de Stereophonics
 Maybe tomorrow, maybe tonight - single van Earth & Fire
 Maybe Tomorrow (nummer van The Jackson 5) - single van The Jackson 5, gecoverd door UB40
 Maybe Tomorrow (The Iveys) - single van The Iveys
 Maybe Tomorrow (Goldenhorse) - single van Goldenhorse

Albums
 Maybe Tomorrow (album van The Jackson 5) - album van The Jackson 5
 Maybe Tomorrow (album) - album van The Iveys
 Maybe Tomorrow (Mike Tramp) - album van Mike Tramp

Films
 Maybe Tomorrow (film) - Amerikaanse film van Michael Wolfe